Benedetta est un prénom féminin italien notamment porté par  :

 Benedetta Carlini (1590-1661), religieuse catholique italienne
 Benedetta Craveri (née en 1942), historienne italienne contemporaine
 Benedetta Rosmunda Pisaroni (1793-1872), cantatrice italienne
 Benedetta Tagliabue (née en 1963), architecte italienne

 Benedetta, un film de Paul Verhoeven (2020).

Voir aussi

, le masculin de Benedetta

Prénom italien